Битто () может означать:
 Имя
 Битто, Альбертини (1924–1999) — итальянский кинорежиссёр.
 Битто, Иштван (1822—1903) — венгерский политический деятель.
 Битто — твёрдый сыр из коровьего молока.

См. также 
 Bitto — индийский сериал на языке хинди на канале :en:Sahara One.
 Битти